El término anábasis puede referirse a:
 anábasis, movimiento ascendente, de resurgimiento, de regreso de una caverna o de una pileta, etcétera, que simboliza el retorno de un viaje al interior de sí mismo;
 Anábasis o Expedición de los diez mil, obra de Jenofonte sobre una expedición de Ciro el Joven;
 Anábasis de Alejandro Magno, obra escrita por Flavio Arriano que narra la vida de Alejandro Magno;
 Anabasis, género de plantas de la familia Amaranthaceae.
 anabasis (música) o ascensus, figura musical que describe un movimiento ascendente.